Тронадор:

 Тронадор — неактивный стратовулкан в Южных Андах;
 Тронадор/Вилья-Ортусар (станция метро) — станция Линии B метрополитена Буэнос-Айреса;
 Tronador (ракета) — серия аргентинских ракет.